est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide chénodésoxycholique, numéro CAS 
 acide désoxycholique, numéro CAS